Лев I — имя следующих персоналий:
* Лев I (390—461) — папа римский (440—461). В православной церкви почитается 18 февраля, в католической церкви — 11 апреля (до 1971 год) и 10 ноября (после 1971 года).
 Лев I Макелла (; 401—474) — византийский император (457—474).
 Лев I Данилович (1228—1301) — князь Белзский (1245—1269), Холмский и Галицкий (1264—1269). Полководец, дипломат. Сын Даниила Романовича Галицкого. Двоюродный брат Александра Невского. Назывался королём Руси.
 Лев I (1648—1708) — епископ Украинской грекокатолической церкви.

Прочее 
 Лев I (Leo I) — карликовая галактика, спутник Млечного Пути.